EM i volleyball for kvinder 2021 var det 32. EM i volleyball for kvinder og blev spillet i Serbien, Bulgarien, Kroatien og Rumænien 18. august – 4. september 2021. Italien vandt sit tredje EM-guld gennem sejr over Serbien i finalen. Tyrkiet tog bronze gennem sejren over Holland i kampen om tredjeplads. Finalen slog med 20.565 tilskuere publikumsrekord for indendørs volleyball for kvinder. Gennem deres placeringer kvalificerede Italien og Tyrkiet sig til VM 2022 (Serbien var allerede kvalificeret gennem deres sejr ved VM 2018).

Gruppespil

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Slutspel

Alle tider i Belgrad er centraleuropæisk tid (UTC+2).
Alle tider i Plovdiv er østeuropæisk tid  (UTC+3).

Ottendedelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Tredjeplads

Finale

Kilder

2021